Коммунаровский сельсовет:

Беларусь 
 Коммунаровский сельсовет — Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
 Коммунаровский сельсовет — Любанский район, Минская область

Россия 
 Коммунаровский сельсовет — Беловский район, Курская область
 Коммунаровский сельсовет — Красногвардейский район, Ставропольский край